Prescott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John D. Prescott
 Gerald Webber Prescott